Shellhuset kan avse:

 Shellhuset, Köpenhamn
 Shellhuset, Stockholm